→:Sânmartin (egyértelműsítő lap):
 Sânmartin, Csíkszentmárton Hargita megyei település román neve
 Sânmartin, Szentmárton Arad megyei település román neve
 Sânmartin, Váradszentmárton Bihar megyei település román neve
 Sânmărtin, Szépkenyerűszentmárton Kolozs megyei település román neve